Cajuí pode referir-se ao nome popular das seguintes plantas:
 Cajuaçu-vermelho (Anacardium giganteum)
 Cajueiro (Anacardium occidentale)
 Cajuzinho-do-cerrado (Anacardium humile)
 Anacardium nanum

Desambiguação